Вести́н (от лат. Vestinus) — многозначный термин:
 Луций Юлий Вестин (I в.) — государственный деятель Древнего Рима времён правления имп. Клавдия и Нерона. Отец Марка Юлия Вестина Аттика.
 Марк Юлий Вестин Аттик —  государственный  деятель Древнего Рима, консул 65 года, совершивший самоубийство в том же году. 
 Луций Юлий Вестин (II в.) — учёный и государственный деятель Древнего Рима, личный секретарь  имп. Адриана. Потомок предыдущих. 
 Вестин, Фредрик (1782—1862) — шведский художник-портретист.
 Вестин, Эрнест Гарри (1906—1968) — американский геофизик и метеоролог;
 Вестин — кратер на обратной стороне Луны. Назван в честь Эрнеста Гарри Вестина. 
 Вестин (Вестайн), Генри (1944—1997) — американский блюзовый гитарист, сын Эрнеста Гарри Вестина.

См. также 
 Вестины — племя, упоминаемое в латинских источниках.